Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming (boek), een boek van Heere Heeresma, uitgegeven in 1973
Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming (film), de verfilming van dit boek door Bas van de Lecq, Guido Pieters, Ernie Damen en Nouchka van Brakel in 1975